Минучихр (авест. manušciθra- «рождённый на горе Мануш»; перс. manučehr):
 Манучехр — мифический царь Ирана, потомок Иреджа.
  — зияридский эмир Горгана (1012—1031).
Ширваншахи:
 Минучихр ибн Йазид (ум. 1034) — ширваншах (1027—1034).
 Минучихр II — ширваншах (1096—1106), сын ширваншаха Фарибурз ибн Саллара.
 Минучихр III Великий (1120—1160) — правитель государства Ширван из второй династии ширваншахов Кесранидов.
Цари Персиды:
 Манучехр I — античный царь Персиды в первой половине II века.
 Манучехр II — царь Персиды во середине II века.
 Манучехр III — царь Персиды во второй половине II века.
Князья Мингрелии:
 Манучар I Дадиани — владетельный князь (мтавари) Мегрелии (1590—1611).
  — князь Мегрелии (1791—1793).
Атабаги Самцхе-Саатабаго:
  — атабег Самцхе (Месхетии) в 1515—1518 годах.
 Манучар II Джакели — правитель Самцхе-Саатабаго в 1581—1614 годах.
 Манучар III Джакели — атабаг Самцхе-Саатабаго в 1614—1625.

См. также 
 Манучар